Aveyron – departament we Francji
 Aveyron – rzeka we Francji